Szwajcaria:
 Signau – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental
 Signau – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno

Inne:
 Signau – ród